Bärwalde ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Bärwalde (Boxberg), Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L. in Sachsen 
 Bärwalde (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming in Brandenburg
 Bärwalde (Radeburg), Ortsteil der Stadt Radeburg in Sachsen

in Polen
 Bärwalde, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Barwice, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern
 Bärwalde, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Mieszkowice, Stadt in der Woiwodschaft Westpommern
 Bärwalde, Kreis Frankenstein in Schlesien, Niederschlesien, seit 1945: Niedźwiednik (Ziębice), Dorf in der Gemeinde Ziębice, Woiwodschaft Niederschlesien 
 Bärwalde, Kreis Danzig, Westpreußen, seit 1945: Niedźwiedzica, Dorf in der Gmina Stegna, Woiwodschaft Pommern 
 Bärwalde, Kreis Kempen, Wartheland, seit 1945: Niedźwiedź (Ostrzeszów), Dorf in der Gemeinde Ostrzeszów, Woiwodschaft Großpolen

in Russland
 Bärwalde, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, seit 1946: Wessjolowka (Kaliningrad, Swetly) (Веселовка), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad
 Adlig-, Groß-, Klein- und Neu Bärwalde, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Iwanowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

Bärwalde steht für:
 Burg Bärwalde, eine Burgruine in der Gemeinde Niederer Fläming
 Ländchen Bärwalde, ein altes Herrschaftsgebiet in der Gemeinde Niederer Fläming

Personen:
 Achim von Arnim-Bärwalde (1848–1891), deutscher Maler

Siehe auch:
 Baerwald
 Berwalde
 Beerwalde
 Bärenwalde